Стеценко Кирило Вадимович ( 1953) — український скрипаль, композитор, культуролог, музичний і телевізійний продюсер, педагог і громадський діяч.
 Стеценко Кирило Григорович (1882—1922) — композитор, хоровий диригент і громадський діяч.